NYX steht für:
 Nyxair (ICAO-Code), estnische Charterfluggesellschaft
 NYSE Euronext, ehemaliges Tickersymbol des transatlantischen Börsenbetreibers
 NYX Professional Makeup, ein US-amerikanisches Kosmetik-Unternehmen

Nyx steht für:
 Nyx, griechische Göttin, die personifizierte Nacht
 (3908) Nyx, ein Asteroid
 ein Chipsatz-Prototyp für Amiga-Computer, siehe Advanced Amiga Architecture
 Nyx (Gattung), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie Spreizflügelfalter

nyx steht für:
 Nganyaywana (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen

Siehe auch:
 Nix

Abkürzung